2483 Ґвіневера (2483 Guinevere) — астероїд головного поясу, відкритий 17 серпня 1928 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 2,983.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (2401-2500)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1928
Головний пояс астероїдів
Сім'я Гільди